Göth ist der Familienname folgender Personen:

 Amon Göth (1908–1946), österreichischer SS-Hauptsturmführer
 Eduard Göth (1898–1944), österreichischer Lehrer und Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime
 Georg Göth (1803–1873), österreichischer Historiker und Naturforscher
 Martin Göth (* 1957), deutscher Komponist
 Monika Göth, ein früherer Name von Monika Hertwig (* 1945), deutsche Autorin